Gardēz kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Gardēz (provinshuvudstad), Paktia, 
 Gardēz (distrikt), Paktia, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar